ESG est un sigle à trois lettres qui peut faire référence à :

Enseignement 
 École supérieure de guerre ;
 École supérieure de gestion, un ancien nom de Paris School of Business ;
 École des sciences de la gestion, de l'Université du Québec à Montréal ;
 École supérieure de gestion, au Maroc ;
 École supérieure de gestion, au Sénégal.

Économie 
 ÉS géothermie, une filiale d'énergie renouvelable du groupe Électricité de Strasbourg ;
 , une société allemande de systèmes et de logiciels embarqués.

Culture 
 ESG, un groupe de musique new yorkais ;

Finance et développement durable 
 Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance ou critères ESG, permettant l'évaluation de la responsabilité sociétale des entreprises.